Николай Врангель
 Врангель, Николай Александрович (1869—1927) — генерал-лейтенант, управляющий делами и адъютант вел. кн. Михаила Александровича.
 Врангель, Николай Егорович (1847—1923) — коммерсант, коллекционер, доктор философии.
 Врангель, Николай Ермолаевич (1809—1856) — барон, генерал-майор, участник Крымской войны.
 Врангель, Николай Карлович — поручик, Георгиевский кавалер (1854).
 Врангель, Николай Николаевич (1880—1915) — барон, младший брат П. Н. Врангеля, искусствовед, сотрудник Эрмитажа. 
 Врангель, Николай Платонович (1860—1933) — русский дипломат из рода Врангелей.